Темпель — фамилия. Известные носители:
 
 Темпель, Абрахам Ламбертсон ван ден (1622—1672) — голландский художник.
 Темпель, Ариане (более известна под фамилией Фридрих; род. 1984) — германская легкоатлетка (прыжки в высоту).
 Темпель, Эрнст Вильгельм Леберехт (1821—1889) — немецкий астроном и художник-график.

Другое 
 Темпель — крупный ударный кратер в экваториальной области видимой стороне Луны.